Doob ist der Familienname von:

 Eric Doob, US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Joseph L. Doob (1910–2004), US-amerikanischer Mathematiker

Siehe auch:
 Doob-Dynkin-Lemma
 Doob-Zerlegung
 Doob'scher Martingalkonvergenzsatz, siehe Martingalkonvergenzsatz
 Doobsche Maximalungleichung